Суперкубок Бразилії з футболу 2022  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 лютого 2022 року між чемпіоном і володарем кубка Бразилії клубом Атлетіку Мінейру та віце-чемпіоном Бразилії клубом Фламенгу.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2022
Бразилія
Лютий 2022
2022 у бразильському спорті